Az 1950-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a tizenkilencedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak. Azonos pontszám esetén a gólarány döntött.

Névváltozások:
A MÁVAG Acélhang SE új neve Vasas MÁVAG lett.
A Műegyetem MEFESZ új neve Bp. DISZ FSE lett.
A Soproni MEFESZ új neve Soproni DISZ FSE lett.
A Budafoki MTE új neve Bp. Gyárépítők MTE lett.
A Pécsi MEFESZ új neve Pécsi DISZ FSE lett.
A Textiles SE az MTK új neve.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
Népsport 1950.12.12.

Kosárlabda-bajnokság évei